Епархия Тутикорина () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Тутикорин, Индия. Епархия Тутикорина входит в митрополию Мадурая. Кафедральным собором епархии Тутикорина является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 

12 июня 1923 года Римский папа Пий XI выпустил бреве Cum religio catholica, которой учредил епархию Тутикорина, выделив её из епархии Тричинополи (сегодня — Епархия Тируччираппалли). В этот же день епархия Тутикорина вошла в митрополию Бомбея.

19 сентября 1953 года епархия Тутикорина вошла в митрополию Мадурая.

Ординарии епархии 

 епископ Francesco Tiburzio Roche (12.06.1923 — 26.06.1953);
 епископ Thomas Fernando (26.06.1953 — 23.11.1970) — назначен епископом Тируччираппалли;
 епископ Ambrose Mathalaimuthu (30.08.1971 — 6.12.1979) — назначен епископом Коимбатура;
 епископ Siluvaimathu Teresanathan Amalnather (29.11.1980 — 8.12.1999);
 епископ Peter Fernando (8.12.1999 — 22.03.2003) — назначен архиепископом Мадурая;
 епископ Yvon Ambrose (1.04.2005 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Бреве Cum religio catholica, AAS 19 (1927), стр. 397

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Индии